Район Косино́-Ухто́мский — район в Восточном административном округе города Москвы. Соответствует внутригородскому муниципальному образованию  муниципальный округ Косино-Ухтомский. Граничит с районами Вешняки, Выхино-Жулебино, Новокосино и Некрасовка, а также с городом Люберцы и городским округом Балашиха. Площадь района составляет 1506 га.

Район Косино-Ухтомский состоит из трёх микрорайонов — Кожухово, Косино и Ухтомский. Принадлежит деревне в восточной части.

Район знаменит своим ценнейшим природным комплексом. На территории района Косино-Ухтомский  располагается Природно-исторический парк Косинский, в который входит знаменитый комплекс ледниковых озёр Косинское Трехозёрье, долина реки Рудневки и заповедные луга вблиз деревни Руднёво. Также по соседству располагается Салтыковский лесопарк. В 1923 г. на территории Косина был организован Косинский заповедник, который был одним из шести первых заповедников СССР.

История 
Согласно археологическим данным, люди жили в нынешнем районе с очень давних времён. На территории Косина и его окрестностей в конце прошлого века были обнаружены четыре группы курганов (всего курганов 15) и две неолитические стоянки. Люди так называемой абашевской культуры эпохи бронзы жили здесь ещё во 2-м тысячелетии до н. э. Три группы курганов, находящихся между Белым и Святым озёрами, раскопаны, а одна группа — близ Жулебина — ещё ждёт раскопок. Обнаруженные в косинских курганах предметы находятся в музее антропологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1894 году на Рязанском направлении близ деревни Жулебино был построен остановочный пункт Косино, а в 1898 году немного дальше от Москвы, близ деревни Подосинки открылся остановочный пункт Подосинки, переименованный в 1918 году в Ухтомскую. В течение XX века территория к северу от железной дороги стала популярным дачным местом, там возникли дачные посёлки Новокосино и Ухтомский, к северу и к югу от деревни Косино соответственно. В 1984 году деревни Косино, Кожухово, Руднёво, часть деревни Крутицы, посёлок Ухтомский вошли в состав Москвы и стали местом жилищного строительства.

Население

Инфраструктура

Школы и детские сады 
На территории района расположено 15 детских садов (№ 74, 1904, 2031, 2476, 2504, 2525, 2537, 2538, 2549, 2550, 2551, 2552, 2567, 2614, 2616, Центр развития детей – «Мир детства») и общеобразовательные школы (№ 1443, 1602, 2015, 2018, 2026, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036).

Школы-интернаты

Школа-интернат № 49 имени Г. И. Росголимо

Медицина 
Городские поликлиники № 78, № 66 «ДЗМ» Филиал 3. Детская поликлиника № 120.

Торговые центры и развлечения 

Гипермаркет «О’КЕЙ» , Гипермаркет «ГОРОД» , КАРО Фильм

Парки и скверы 
В Косино-Ухтомском располагаются несколько объектов, входящих в природно-исторический парк «Косинский», парковая зона вдоль улицы Медведева, сквер «Лухмановский» и общественное пространство с фестивальной площадкой и ландшафтным парком на Святоозёрской улице. 

Природно-исторический парк «Косинский» (335 га) имеет статус природоохранной территории с 2006 года. Включает в себя несколько самостоятельных объектов: Косинское Трехозерье (территории у озёр Белое, Черное и Святое), долину реки Рудневки и долину реки Банная канава. Трехозерье занимает площадь около 65 Га. Три озера считаются единственными в пределах Москвы водоемами природного (ледникового) происхождения. Территории у озер благоустроены: есть пляжная зона (у Белого озера), развлекательная инфраструктура, детские и спортивные площадки, лодочная станция, пикниковые точки. На территории Трехозерья проложена экотропа протяженностью 4,5 км и сеть велодорожек. Разрешена рыбалка. На территории Трехозерья обитают мелкие животные — зайцы, ежи, кроты, грызуны. Многие виды прибрежно-водной растительности занесены в Красную книгу Москвы. На берегу Белого озера расположен Косинский храмовый комплекс. В состав комплекса входят три храма: Свято-Успенский, Свято-Никольский (каменный) и Свято-Тихоновский (деревянный). Каменные храмы были возведены соответственно в 1818–23 и 1823–26 годах стараниями владельца села Косино Дмитрия Александровича Лухманова. Деревянный храм в древнерусском стиле был сооружен в 1986 году на фундаменте деревянного храма святителя Николая Чудотворца, впервые упоминавшегося ещё в 1617 году, но сгоревшего при пожаре в 1947 году.

Сквер «Лухмановский» — сквер, открытый в Косине-Ухтомском 30 августа 2019 года в районе пересечения Лухмановской улицы и Проектируемого проезда № 6353. Ранее на месте зоны отдыха был пустырь. Проект разрабатывался на основе пожеланий жителей района, название было выбрано методом народного голосования. Сквер отличается искусственно измененным рельефом: для защиты открытого пространства от ветра сделали насыпные холмы, между которыми провели прогулочные дорожки. Особенностью общественной зоны также стали современные дизайнерские МАФы: лавки-«змейки», перголы, качели-«гнёзда». В сквере установлено два больших детских комплекса и «археологическая» песочница. В день открытия сквер посетили около двух тысяч человек. Благоустройство территории проводилось по программе создания комфортной городской среды «Мой район». 

Ландшафтный парк «Феникс» и фестивальная площадка на Святоозёрской улице — общественное пространство, открытое в Косине-Ухтомском в 2019 году. Располагается в районе пересечения улиц Святоозёрская, Салтыковская и Руднёвка — напротив храма Троицы Живоначальной в Кожухове. Площадка оформлена в стиле старорусской ярмарки: павильоны и беседки напоминают сказочные терема, украшают пространство большие фигуры русских витязей. На площадке обустроена деревянная рампа для скейтбординга (зимой на её месте открывается каток). Павильон круглогодичной ярмарки и фестивальная площадка на Святоозёрской улице были открыты 26 апреля 2019 года. В августе того же года в рамках ежегодного фестиваля «Цветочный джем» рядом с площадкой появился всесезонный ландшафтный парк. Площадь парка — 0,6 га. Автором концепции стал ландшафтный дизайнер Джеймс Бассон. По его задумке, зелёная зона продолжает тему русских народных сказок: высаженные растения напоминают сказочный лес, дорожки вымощены искусственно состаренной плиткой, имитирующей волшебные тропы, также в парке установлены «путевые» камни-валуны. Название парк получил в честь птицы Феникс (аналог русской Жар-Птицы).

Парковая зона вдоль улицы Медведева — участок Косинского лесопарка в долине реки Руднёвки, прилагающий к жилому массиву. Протяжённость зелёной зоны составляет около 1–1,5 км. От проезжей части парковая часть отделена невысоким забором. Входная группа находится напротив детского сада № 2031 (ул. Медведева, д. 8), в этой же части парка располагаются детская и тренажёрная площадки. В 2019 году парковая зона была благоустроена в рамках программы «Мой район»: на территории проложили новые прогулочные дорожки, установили дополнительное освещение и камеры видеофиксации, сделали новые места отдыха.

Транспорт 
Автобусы:
 № 14 Станция Реутово — Святоозёрская улица
 № 79 Метро «Выхино» — Станция Реутово
 № С613 Платформа «Вешняки» — 3-й микрорайон Новокосина
 № 722 Метро «Выхино» — 10-я городская больница
 № 723 Некрасовка — 2-й Московский крематорий
 № 726 2-й Красковский проезд — Некрасовка
 № 747 Метро «Выхино» — Улица Камова
 № 772 Метро «Выхино» — 2-й Красковский проезд
 № 773 9-й микрорайон Кожухова — Станция Реутово
 № 787 Платформа Перово — 9-й микрорайон Кожухова
 № 792 9-й микрорайон Кожухова — Метро «Новокосино»
 № 808 9-й «А» микрорайон Кожухова — Метро «Лухмановская»
 № 821 Метро «Выхино» — 9-й «А» микрорайон Кожухова
 № 841 Метро «Выхино»  —  3-й квартал Люберецких Полей
 № 849 Некрасовская улица — 4-й микрорайон Кожухова
 № 855 Метро «Лухмановская» — 9-й микрорайон Кожухова
 № 872 Метро «Выхино» — 9-й микрорайон Кожухова
 № 885 3-й квартал Люберецких Полей — 3-й микрорайон Новокосина
 № 1064 Станция Реутово — Люберцы, микрорайон «Красная Горка» (перевозчик «Мострансавто»)

На территории района расположены ж/д станции Косино и Ухтомская и станции метро «Улица Дмитриевского» и «Лухмановская».

Районная пресса 
Официальное сетевое издание «Косино-Ухтомский информационный вестник».

Примечания

Ссылки 

 КОЖУХОВО ОНЛАЙН — СМИ, официальный общественный сайт района.
 Официальный сайт №1 района Косино-Ухтомский
 Официальный сайт №2 района Косино-Ухтомский
 Официальный сайт управы района Косино-Ухтомский
 Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
 Газета "Косино-Ухтомский" онлайн - перейти
Кожухово в фотографиях - информационная группа с более 2400 фотографий Косино-Ухтомского района.
 Краткая история Косино